Новак Ђоковић је други пут освојио титулу. У финалу је победио Давида Ферера са 7:5, 7:5.

Носиоци 

  Рафаел Надал (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Давид Ферер (финалиста)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Станислас Вавринка (четвртфинале)
  Жо Вилфрид Цонга (друго коло)

<li>  Ришар Гаске (четвртфинале)
<li>  Милош Раонић (треће коло)
<li>  Томи Хас (друго коло)
<li>  Николас Алмагро (треће коло)
<li>  Џон Изнер (треће коло)
<li>  Јежи Јанович (треће коло)
<li>  Жил Симон (треће коло)
<li>  Фабио Фоњини (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2013.
Париз мастерс — појединачно